Zoran Janković (waterpoloër)
 Zoran Janković (voetballer)
 Zoran Janković (politicus), burgemeester van Ljubljana